Pentastar Alignment neboli také Pentastar Alignment of Powers (česky „Pentastarské uskupení mocností“, přičemž Penta-star by mohlo být překládáno jako „Pětihvězdné“?) byl státní útvar ve fiktivním rozšířeném (mimokanonickém) světě Star Wars. Měl vzniknout krátce po zániku Impéria roku 4 ABY a ovládnout čtrnáct sektorů na Vnějším okraji galaxie. Tento vojenský režim vojevůdce Arduse Kaina byl ve vnější části galaxie izolován natolik, že mohl fungovat zcela nezávisle jak na nově vytvořené Nové republice, tak na ostatních imperiálních frakcích. V roce 12 BBY mělo být Pentastarské uskupení anektováno Imperiálním zůstatkem (hlavním nástupcem Impéria) a jako celek zaniknout.

Stát Pentastar Alignment (of Powers) se nachází pouze v tzv. „legendách“ neboli beletristických příbězích mimo oficiální kánon.

Dějiny

Založení 
Po osudné bitvě o Endor a skonu císaře Palpatina (Dartha Sidiouse) se imperiální důstojník Ardus Kaine odhodlal převzít iniciativu a založit vlastní stát zvaný Pentastar Alignment, izolacionistický režim dostatečně vzdálený od jádra galaxie na to, aby se nemusel obávat zákroku ze strany Nové republiky. Do těchto vzdálených končin galaxie se zprávy o skonu císaře a vyvrácení Impéria šířily jen velmi pomalu, takže místní imperiální administrativa fungovala nepřerušeně dál. Ardus Kaine se o nich poprvé doslechl na palubě lodi Reaper na Vnějším okraji. Zármutek ze smrti císaře nevyvolalo pochybnosti v jeho přesvědčení o ideálech Nového řádu a odhodlal se jí využít jako příležitost k vytvoření imperiálního státu v této odlehlé části galaxie. Kaine sjednotil vůdce ve Velcarské zóně volného obchodu do jednoho státu a upevnil svou moc, zatímco ostatní imperiální frakce zachvátil bratrovražedný boj o nadvládu.

Sjednocování Impéria 
V roce 8 ABY Pentastarské uskupení vojensky podpořilo velkoadmirála Thrawna svými vesmírnými bitevníky, ale k Thrawnově tažení v roce 9 ABY se přímo nepřipojil. O rok později se k moci vrátil vzkříšený císař Palpatine, resp. jeho klon, který započal vládu sjednocováním rozdrobených imperiální států a frakcí proti Nové republice, přičemž Pentastarské uskupení se k němu mělo rovněž připojit. Kaine zahynul rukou Republiky při tažení přes planetu Palanhi. Ztráta zakladatele a hlavy státu způsobilo vážné oslabení vládnoucího režimu a vedlo nakonec k pohlcení Imperiálním zůstatkem (Imperial Remnant) neboli tzv. „Pellaeonovým impériem“, mocnějším nástupnickým státem Impéria.

Zánik anexí 
Režim Pentastarské uskupení zanikl v roce 12 ABY anexí Imperiálního zůstatku admirála Giladem Pellaeona, dosud nezávislý stát se stal nedílnou součástí tohoto celku. Původně Kaineův Reaper se stal Pellaeonovou vlajkovou lodí, a to až svého zničení v bitvě u Celanonu v roce 13 ABY. Před rokem 19 ABY se Kaineův domovský svět Sartinaynian (přejmenovaný na Bastion) stal hlavním městem Imperiálního zůstatku a zůstal jím po více než jedno století.

Reference 

Organizace ve Star Wars
Fiktivní světy